Позо Дос има више значења:

 Позо Дос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Позо Дос (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Позо Дос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Дос (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Позо Дос, Лос Аламос Адан Муњоз (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику